FM-ligan, fi. SM-liiga, Finlands högsta division, kan vara:

FM-ligan i inlinehockey
FM-ligan i ishockey
FM-ligan i paintball
FM-ligan i schack
FM-ligan i tennis
FM-ligan i volleyboll

Se även
FM-serien

Finska mästerskap
Sport i Finland